Mansourah o Mansoura è il nome di diverse località:

Algeria

Comuni
Mansoura – località della provincia di Bordj Bou Arreridj
Mansoura – località della provincia di Al-Mani'a
Mansoura – località della provincia di Mostaganem
Mansoura – località della provincia di Tlemcen

Distretti
Distretto di Mansoura – distretto della provincia di Bordj Bou Arreridj
Distretto di Mansoura – distretto della provincia di Al-Mani'a
Distretto di Mansoura – distretto della provincia di Tlemcen

Egitto 
Mansura  – città

Libano 
Mansoura  – città

Marocco 
Mansoura  – centro abitato e comune rurale

Siria 
Mansoura  – villaggio

Pagine correlate 

Mansour